indywidualny tok studiów
 intelligent transportation system
 Instytut Transportu Samochodowego
 Instytut Techniki Szybownictwa
 Identity, Tradition and Sovereignty
 Interplanetary Transport System
 Integrated Truss Structure
 Incompatible Timesharing System